La expresión guerra ruso-sueca se aplica a cualquiera de las guerras luchadas entre Suecia y Rusia:

 Guerras sueco-novgorodenses 
 Guerra ruso-sueca (1496-1499)
 Guerra ruso-sueca (1554-1557)
 Guerra Livona (1558-1583)
 Guerra ruso-sueca (1590-1595)
 Guerra de Ingria (1610-1617)
 Guerra ruso-sueca (1656-1658)
 Gran Guerra del Norte (1700-1721)
 Guerra ruso-sueca (1741-1743)
 Guerra ruso-sueca (1788-1790)
 Guerra finlandesa (1808-1809)

Guerras del Imperio ruso (1721-1917)
,rusosueca
Guerras de Suecia
Relaciones Rusia-Suecia